Pobrđani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Pobrđani, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Pobrđani, un village situé dans la municipalité de Kostajnica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Pobrđani, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
 Pobrđani, un village situé dans la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora ;
 Pobrđani, un village de la municipalité de Sunja, comitat de Sisak-Moslavina.